Die Generali Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. Juli 2001 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Los Angeles der Mercedes-Benz Cup und in Sopot die Idea Prokom Open gespielt, welche anders als die Generali Open, die zur ATP International Series Gold zählten, nur zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Àlex Corretja, der in diesem Jahr an drei gesetzt in der zweiten Runde scheiterte. Es gewann der Equadorianer Nicolás Lapentti, der zunächst den Setzlistenersten Juan Carlos Ferrero ausschaltete und dann im Finale Albert Costa in vier Sätzen schlug. Er gewann damit den einzigen Titel der Saison und seinen insgesamt vierten Titel der Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Cyril Suk und Pablo Albano, spielten beides dieses Jahr mit anderen Partner; Albano schied im Achtel- und Suk im Halbfinale aus. Der Vorjahressieger im Einzel Àlex Corretja konnte etwas überraschend mit seinem Partner Luis Lobo den Titel gewinnen, die Paarung war mit einer Wildcard gestartet. Sie besiegten im Finale Simon Aspelin und Andrew Kratzmann. Es war der einzige gemeinsame Titel der beiden. Für Corretja war es der dritte und letzte Titel seiner Karriere, für Lobo der elfte Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie 8 gesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 800.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 900.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Kitzbühel